4-й Каннский кинофестиваль 1951 года, проходивший с 3 по 20 апреля в Каннах, Франция. Начиная с 1951 года, фестиваль проводится ежегодно каждой весной. Единственный срыв случился в 1968 году, в связи с известными забастовками по всей Европе. Фестиваль был отменён, хотя до его окончания оставалось всего лишь пять дней. Участники остались без наград.

Жюри 
 Андре Моруа (председатель)
 Жорж Бидо
 Луи Шове
 А. де Рувр
 Гай Дессон
 Жак Ибер
 Габи Морле
 Джордж Рагус
 Рене-Жан
 Карло Рим
 Луис Тушаж
 Поль Виалар
 Александр Каменка
 Поль Вернера
 Поль Вейлл
 Марсель де Убш
 Марсель Ишак
 Фред Орен
 Жан Тевенот

Фильмы конкурсной программы 
 Всё о Еве, режиссёр Джозеф Лео Манкевич
 Барка «Изабель» прибывает сегодня вечером, режиссёр Карлос Хьюго Кристенсен и Луис Гильермо Вильегас Бланко
 Блестящая победа, режиссёр Марк Робсон
 Версия Браунинга, режиссёр Энтони Эсквит
 Мошенник, режиссёр Адольфо Чели
 Запрещенный Христос, режиссёр Курцио Малапарте
 Танец огня, режиссёр Дэниел Тинайр
 Донна Дьябла, режиссёр Тито Дависон
 Эдуард и Каролина, режиссёр Жак Беккер
 Падающая звезда, режиссёр Харальд Браун
 Островитяне, режиссёр Лукас Демаре
 Жюльетта, или Ключ к сновидениям, режиссёр Марсель Карне
 Кавалер Золотой Звезды, режиссёр Юлий Райзман
 Странный брак, режиссёр Мартон Келети
 Марихуана, режиссёр Леон Климовский
 Чудо в Милане, режиссёр Витторио Де Сика
 Зеркало Голландии, режиссёр Берт Ханстра
 Фрёкен Юлия, режиссёр Альф Шёберг
 Мусоргский, режиссёр Григорий Рошаль
 Неаполь, город миллионеров, режиссёр Эдуардо Де Филиппо
 Забытые, режиссёр Луис Бунюэль
 Освобождённый Китай, режиссёр Сергей Герасимов
 Западня, режиссёр Мартин Фрич
 Дорога надежды, режиссёр Пьетро Джерми
 Место под солнцем, режиссёр Джордж Стивенс
 Робинзон варшавский, режиссёр Ежи Зажицкий
 Румбо, режиссёр Рамон Торрадо
 Грехи господина Дидлбока, режиссёр Престон Стёрджес
 Сказки Гофмана, режиссёры Майкл Пауэлл и Эмерик Прессбургер
 Последняя миссия, режиссёр Никос Цифорос
 Смертельные мечты, режиссёр Пауль Мартин
 Четверо в джипе, режиссёр Леопольд Линдтберг
 La Virgen gitana, режиссёр Рамон Торрадо
 Balarrasa, режиссёр Хосе Антонио Нивес Конде
 La honradez de la cerradura, режиссёр Луис Эскобар
 Identité judiciaire, режиссёр Эрве Бромбергер

Награды 
 Большой приз фестиваля:
 Фрекен Юлия, режиссёр Альф Шёберг
 Чудо в Милане, режиссёр Витторио Де Сика
 Особый приз жюри: Всё о Еве, режиссёр Джозеф Лео Манкевич
 Серебряная премия за лучшую мужскую роль: Майкл Редгрейв — Версия Браунинга
 Серебряная премия за лучшую женскую роль: Бетт Дейвис — Всё о Еве
 Лучший режиссёр: Луис Бунюэль — Забытые
 Лучший сценарий: Теренс Рэттиган — Версия Браунинга
 Лучшая работа оператора: Хосе Мария Бельтран — Барка «Изабель» прибывает сегодня вечером
 Лучшая музыка: Жозеф Косма — Жюльетта, или Ключ к сновидениям
 Приз за лучший короткометражный фильм: Извержение вулкана Этна, режиссёр Доменико Паолелла

Литература

Ссылки 
 4-й Канский кинофестиваль
 Каннский кинофестиваль 1951 года в Базе IMDB 
 Каннский фестиваль на сайте Kinopoisk.ru

Каннский кинофестиваль
Апрель 1951 года
1951 год во Франции
Кинофестивали 1951 года